Koptisk-ortodoxa kyrkan är en av de orientaliskt ortodoxa kyrkorna. Den koptisk-ortodoxa kyrkan har en egen påve och patriark, vars fullständiga titel är "Hans helighet Påven av Alexandria och patriarken av hela Afrika på aposteln Sankt Markus heliga stol".

Listan nedan är den fullständiga längden sedan konciliet i Chalkedon. För patriarker av Alexandria dessförinnan, se Lista över patriarker av Alexandria. För patriarken av Ortodoxa kyrkan av Alexandria, se Grekisk-ortodox patriark av Alexandria.

Lista

Externa länkar
The Official website of the Coptic Orthodox Pope of Alexandria and of the See of Saint Markus the Apostle

Kristendom i Egypten
Orientaliskt ortodox kristendom
Ortodoxa patriarker
Alexandria